Одерберг () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім. Складова частина об'єднання громад Бріц-Корін-Одерберг.

Площа — 35,31 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Бранденбургу